Il doppio del torneo di tennis Slovak Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Paul Rosner che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Aleksandar Kitinov 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Aleksandar Kitinov (finale)

 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (primo turno)
 Lars Burgsmüller /  Michael Kohlmann (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2000